|-
|(41751)||2000 VT29|| align=right|14,4|| align=right|2,416|| align=right|0,089|| align=right|6,59|| align=right|3,754||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41752)||2000 VF30|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,065|| align=right|12,38|| align=right|4,264||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41753)||2000 VH30|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,184|| align=right|6,21|| align=right|3,625||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41754)||2000 VS31|| align=right|13,5|| align=right|3,177|| align=right|0,266|| align=right|5,89|| align=right|5,663||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41755)||2000 VY31|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,096|| align=right|6,31|| align=right|4,086||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41756)||2000 VE33|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|6,00|| align=right|4,425||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41757)||2000 VM33|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,169|| align=right|1,56|| align=right|3,740||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41758)||2000 VP33|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,139|| align=right|2,60|| align=right|3,508||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41759)||2000 VZ33|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|4,491||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41760)||2000 VF34|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,079|| align=right|6,49|| align=right|3,413||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41761)||2000 VP34|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,218|| align=right|3,00|| align=right|3,345||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41762)||2000 VZ34|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,031|| align=right|6,42|| align=right|4,293||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41763)||2000 VA35|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,163|| align=right|5,69|| align=right|3,554||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41764)||2000 VO35|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,143|| align=right|1,92|| align=right|3,627||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41765)||2000 VV35|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,459||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41766)||2000 VB36|| align=right|14,4|| align=right|2,550|| align=right|0,224|| align=right|13,74|| align=right|4,072||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41767)||2000 VQ36|| align=right|13,5|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|14,89|| align=right|4,028||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41768)||2000 VB37|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,283|| align=right|6,43|| align=right|4,106||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41769)||2000 VH37|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,154|| align=right|14,36|| align=right|4,280||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41770)||2000 VV37|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,234|| align=right|5,10|| align=right|3,547||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41771)||2000 VB38|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,205|| align=right|1,39|| align=right|3,683||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41772)||2000 VE43|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,148|| align=right|2,31|| align=right|3,597||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41773)||2000 VH43|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|7,33|| align=right|3,571||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41774)||2000 VR44|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,269|| align=right|6,61|| align=right|3,446||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41775)||2000 VS44|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,217|| align=right|2,68|| align=right|3,625||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41776)||2000 VQ46|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,032|| align=right|7,21|| align=right|3,355||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41777)||2000 VW46|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,094|| align=right|6,21|| align=right|3,759||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41778)||2000 VB50|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,130|| align=right|6,29|| align=right|3,376||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41779)||2000 VK50|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,127|| align=right|5,55|| align=right|3,536||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41780)||2000 VK53|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,677||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41781)||2000 VL55|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,136|| align=right|3,67|| align=right|3,568||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41782)||2000 VM55|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,105|| align=right|9,59|| align=right|4,555||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41783)||2000 VS55|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,095|| align=right|5,88|| align=right|3,439||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41784)||2000 VD56|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,025|| align=right|10,67|| align=right|4,045||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41785)||2000 VF56|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,040|| align=right|9,61|| align=right|3,499||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41786)||2000 VL57|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,171|| align=right|12,46|| align=right|4,387||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41787)||2000 VO57|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|10,60|| align=right|4,296||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41788)||2000 VS60|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|2,50|| align=right|3,596||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41789)||2000 VW60|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,114|| align=right|7,59|| align=right|3,480||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41790)||2000 WY1|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,030|| align=right|3,48|| align=right|4,408||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41791)||2000 WJ3|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,099|| align=right|5,22|| align=right|3,707||MBA||19. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41792)||2000 WH6|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,251|| align=right|24,39|| align=right|3,637||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41793)||2000 WW6|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,122|| align=right|6,95|| align=right|3,348||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41794)||2000 WK11|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,217|| align=right|5,01|| align=right|3,476||MBA||24. november 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(41795)||2000 WN12|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,158|| align=right|9,64|| align=right|5,316||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41796)||2000 WL17|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,135|| align=right|3,22|| align=right|4,297||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41797)||2000 WN18|| align=right|15,1|| align=right|2,948|| align=right|0,069|| align=right|2,82|| align=right|5,060||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41798)||2000 WV18|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,143|| align=right|6,06|| align=right|3,557||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41799)||2000 WL19|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,277|| align=right|23,88|| align=right|5,740||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|41800 Robwilliams||2000 WM19|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,231|| align=right|25,03|| align=right|4,207||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41801)||2000 WG22|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|5,57|| align=right|3,409||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41802)||2000 WD24|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,048|| align=right|7,04|| align=right|3,425||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41803)||2000 WR24|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,066|| align=right|6,80|| align=right|3,631||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41804)||2000 WA30|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,228|| align=right|13,12|| align=right|4,164||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41805)||2000 WC30|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,145|| align=right|6,36|| align=right|4,095||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41806)||2000 WF32|| align=right|15,0|| align=right|2,796|| align=right|0,163|| align=right|9,91|| align=right|4,675||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41807)||2000 WS33|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,145|| align=right|7,68|| align=right|3,469||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41808)||2000 WG34|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,156|| align=right|5,92|| align=right|3,531||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41809)||2000 WX34|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|4,119||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41810)||2000 WG35|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,105|| align=right|8,42|| align=right|5,225||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41811)||2000 WK35|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|8,69|| align=right|4,090||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41812)||2000 WP35|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,134|| align=right|6,59|| align=right|3,618||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41813)||2000 WY35|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|4,649||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41814)||2000 WP36|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,228|| align=right|7,29|| align=right|3,426||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41815)||2000 WU36|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,113|| align=right|7,08|| align=right|3,813||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41816)||2000 WN38|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,057|| align=right|6,58|| align=right|3,709||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41817)||2000 WX40|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|3,382||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41818)||2000 WC41|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,286|| align=right|10,09|| align=right|4,032||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41819)||2000 WK44|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|8,75|| align=right|4,686||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41820)||2000 WT45|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,061|| align=right|3,55|| align=right|3,324||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41821)||2000 WU45|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,045|| align=right|4,70|| align=right|3,626||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41822)||2000 WW47|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,087|| align=right|6,85|| align=right|3,798||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41823)||2000 WZ47|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,065|| align=right|14,75|| align=right|4,196||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41824)||2000 WQ48|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|6,36|| align=right|4,120||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41825)||2000 WZ48|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,243|| align=right|10,78|| align=right|4,114||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41826)||2000 WH49|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,210|| align=right|9,67|| align=right|3,763||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41827)||2000 WN49|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,164|| align=right|14,47|| align=right|4,204||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41828)||2000 WM50|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,043|| align=right|12,60|| align=right|4,392||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41829)||2000 WU53|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,139|| align=right|1,58|| align=right|3,853||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41830)||2000 WT56|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,121|| align=right|7,10|| align=right|3,703||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41831)||2000 WN57|| align=right|15,4|| align=right|2,449|| align=right|0,178|| align=right|3,44|| align=right|3,833||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41832)||2000 WB58|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,137|| align=right|2,63|| align=right|4,159||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41833)||2000 WE58|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,101|| align=right|6,91|| align=right|4,276||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41834)||2000 WL58|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,159|| align=right|1,56|| align=right|5,491||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41835)||2000 WO58|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|1,60|| align=right|3,696||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41836)||2000 WP58|| align=right|14,0|| align=right|2,388|| align=right|0,015|| align=right|12,23|| align=right|3,690||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41837)||2000 WS58|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|3,30|| align=right|4,145||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41838)||2000 WK59|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|4,702||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41839)||2000 WO59|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,077|| align=right|15,36|| align=right|4,197||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41840)||2000 WS59|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|4,78|| align=right|4,368||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41841)||2000 WF60|| align=right|13,9|| align=right|2,604|| align=right|0,156|| align=right|3,58|| align=right|4,201||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41842)||2000 WO60|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|15,43|| align=right|4,144||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41843)||2000 WX70|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,146|| align=right|5,67|| align=right|3,544||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41844)||2000 WO72|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,098|| align=right|15,33|| align=right|4,016||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41845)||2000 WW83|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,046|| align=right|4,40|| align=right|4,556||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41846)||2000 WB86|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,129|| align=right|2,61|| align=right|4,672||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41847)||2000 WK86|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,157|| align=right|4,34|| align=right|3,488||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41848)||2000 WM86|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,197|| align=right|2,52|| align=right|3,343||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41849)||2000 WS86|| align=right|14,3|| align=right|2,298|| align=right|0,148|| align=right|7,23|| align=right|3,484||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41850)||2000 WF87|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,178|| align=right|4,31|| align=right|3,376||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41851)||2000 WK87|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,106|| align=right|6,09|| align=right|3,569||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41852)||2000 WN87|| align=right|13,0|| align=right|3,097|| align=right|0,238|| align=right|17,12|| align=right|5,449||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41853)||2000 WY87|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,196|| align=right|7,26|| align=right|3,442||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41854)||2000 WF88|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,135|| align=right|7,00|| align=right|3,452||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41855)||2000 WV89|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,075|| align=right|4,57|| align=right|4,163||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41856)||2000 WL90|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,037|| align=right|2,28|| align=right|5,163||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41857)||2000 WU91|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|3,428||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41858)||2000 WU93|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|1,38|| align=right|4,300||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41859)||2000 WD95|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,014|| align=right|13,88|| align=right|4,254||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41860)||2000 WW95|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,155|| align=right|3,59|| align=right|3,436||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41861)||2000 WH96|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,042|| align=right|3,20|| align=right|4,170||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41862)||2000 WK96|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,212|| align=right|5,76|| align=right|4,250||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41863)||2000 WU96|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|4,077||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41864)||2000 WC97|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,193|| align=right|1,93|| align=right|3,777||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41865)||2000 WW97|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,047|| align=right|7,02|| align=right|4,516||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41866)||2000 WX97|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,150|| align=right|5,62|| align=right|3,622||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41867)||2000 WB99|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,028|| align=right|0,95|| align=right|4,461||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41868)||2000 WH99|| align=right|15,6|| align=right|2,752|| align=right|0,088|| align=right|1,35|| align=right|4,565||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41869)||2000 WK99|| align=right|14,7|| align=right|2,856|| align=right|0,019|| align=right|2,78|| align=right|4,827||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41870)||2000 WV99|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,049|| align=right|4,40|| align=right|3,499||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41871)||2000 WD100|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,062|| align=right|2,10|| align=right|3,298||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41872)||2000 WJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,114|| align=right|2,99|| align=right|4,101||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41873)||2000 WR100|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,111|| align=right|1,73|| align=right|3,674||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41874)||2000 WY100|| align=right|13,9|| align=right|2,847|| align=right|0,171|| align=right|8,43|| align=right|4,803||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41875)||2000 WZ100|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,129|| align=right|9,63|| align=right|3,638||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41876)||2000 WB101|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,110|| align=right|4,42|| align=right|3,696||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41877)||2000 WE103|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,223|| align=right|10,58|| align=right|4,138||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41878)||2000 WH104|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,028|| align=right|12,10|| align=right|5,171||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41879)||2000 WO104|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,247|| align=right|4,05|| align=right|3,569||MBA||28. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41880)||2000 WR107|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,047|| align=right|6,68|| align=right|3,708||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41881)||2000 WH109|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,119|| align=right|5,47|| align=right|4,213||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41882)||2000 WD111|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,105|| align=right|3,62|| align=right|4,032||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41883)||2000 WF111|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,103|| align=right|4,64|| align=right|3,405||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41884)||2000 WO113|| align=right|14,5|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|8,78|| align=right|4,699||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41885)||2000 WA115|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,046|| align=right|5,14|| align=right|4,524||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41886)||2000 WM115|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,155|| align=right|3,08|| align=right|3,599||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41887)||2000 WW115|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,227|| align=right|3,06|| align=right|3,664||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41888)||2000 WC118|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,111|| align=right|6,59|| align=right|3,628||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41889)||2000 WF118|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|4,23|| align=right|3,420||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41890)||2000 WM118|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,118|| align=right|6,41|| align=right|3,882||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41891)||2000 WC119|| align=right|14,1|| align=right|2,871|| align=right|0,144|| align=right|4,70|| align=right|4,863||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41892)||2000 WS119|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,163|| align=right|4,74|| align=right|4,177||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41893)||2000 WU119|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,149|| align=right|6,76|| align=right|3,365||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41894)||2000 WH121|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,053|| align=right|6,94|| align=right|3,679||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41895)||2000 WJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,136|| align=right|7,69|| align=right|4,317||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41896)||2000 WN123|| align=right|14,5|| align=right|2,546|| align=right|0,103|| align=right|2,75|| align=right|4,063||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41897)||2000 WP123|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,061|| align=right|1,18|| align=right|4,145||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41898)||2000 WN124|| align=right|13,9|| align=right|2,791|| align=right|0,284|| align=right|29,97|| align=right|4,662||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41899)||2000 WY124|| align=right|12,2|| align=right|3,122|| align=right|0,014|| align=right|16,81|| align=right|5,514||MBA||27. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41900)||2000 WV126|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,119|| align=right|5,43|| align=right|3,431||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41901)||2000 WP127|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,050|| align=right|2,59|| align=right|3,776||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41902)||2000 WA128|| align=right|13,8|| align=right|3,212|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|5,755||MBA||18. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41903)||2000 WO128|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,111|| align=right|5,81|| align=right|3,351||MBA||18. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41904)||2000 WJ130|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,151|| align=right|6,77|| align=right|5,413||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41905)||2000 WE133|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,077|| align=right|7,68|| align=right|3,872||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41906)||2000 WO135|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,112|| align=right|18,26|| align=right|5,695||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41907)||2000 WF137|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,103|| align=right|16,05|| align=right|4,053||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41908)||2000 WR137|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,142|| align=right|4,42|| align=right|3,539||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41909)||2000 WO141|| align=right|13,2|| align=right|2,787|| align=right|0,206|| align=right|8,61|| align=right|4,652||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41910)||2000 WS141|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,208|| align=right|9,07|| align=right|3,409||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41911)||2000 WH143|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,144|| align=right|13,28|| align=right|3,726||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41912)||2000 WR144|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,102|| align=right|4,71|| align=right|3,735||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41913)||2000 WF149|| align=right|14,5|| align=right|2,529|| align=right|0,179|| align=right|13,32|| align=right|4,021||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41914)||2000 WY151|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,244|| align=right|13,20|| align=right|4,337||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41915)||2000 WJ152|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,045|| align=right|7,35|| align=right|3,525||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41916)||2000 WT152|| align=right|14,6|| align=right|2,244|| align=right|0,155|| align=right|5,61|| align=right|3,360||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41917)||2000 WC153|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,081|| align=right|5,59|| align=right|3,359||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41918)||2000 WA156|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|6,35|| align=right|3,682||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41919)||2000 WW156|| align=right|13,5|| align=right|3,020|| align=right|0,061|| align=right|10,38|| align=right|5,247||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41920)||2000 WA158|| align=right|13,6|| align=right|2,388|| align=right|0,248|| align=right|10,10|| align=right|3,688||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41921)||2000 WL158|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,115|| align=right|10,93|| align=right|4,076||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41922)||2000 WT158|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|5,70|| align=right|3,436||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41923)||2000 WN159|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,147|| align=right|14,59|| align=right|4,243||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41924)||2000 WF160|| align=right|14,2|| align=right|2,665|| align=right|0,082|| align=right|13,97|| align=right|4,349||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41925)||2000 WJ161|| align=right|14,3|| align=right|2,582|| align=right|0,113|| align=right|14,32|| align=right|4,147||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41926)||2000 WQ161|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,102|| align=right|8,26|| align=right|3,533||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41927)||2000 WM166|| align=right|15,5|| align=right|3,088|| align=right|0,163|| align=right|2,75|| align=right|5,424||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41928)||2000 WQ172|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,177|| align=right|13,71|| align=right|4,561||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41929)||2000 WC175|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,145|| align=right|9,52|| align=right|4,040||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41930)||2000 WO175|| align=right|14,2|| align=right|2,897|| align=right|0,124|| align=right|13,68|| align=right|4,930||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41931)||2000 WO177|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,193|| align=right|4,87|| align=right|3,390||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41932)||2000 WF178|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,021|| align=right|6,40|| align=right|4,615||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41933)||2000 WH179|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,097|| align=right|7,01|| align=right|3,725||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41934)||2000 WO179|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,158|| align=right|7,50|| align=right|4,565||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41935)||2000 WQ179|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,126|| align=right|15,69|| align=right|4,288||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41936)||2000 WX179|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,087|| align=right|3,13|| align=right|3,242||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41937)||2000 WJ185|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,025|| align=right|3,78|| align=right|4,586||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41938)||2000 WO185|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,095|| align=right|0,44|| align=right|4,153||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41939)||2000 WQ186|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,156|| align=right|7,28|| align=right|4,102||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41940)||2000 WR190|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|4,681||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41941)||2000 XF|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,095|| align=right|11,91|| align=right|4,185||MBA||2. december 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(41942)||2000 XW1|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|4,18|| align=right|4,321||MBA||3. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|41943 Fredrick||2000 XH2|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,142|| align=right|14,38|| align=right|4,034||MBA||3. december 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(41944)||2000 XR2|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,139|| align=right|12,10|| align=right|4,286||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41945)||2000 XY5|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|8,31|| align=right|4,233||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41946)||2000 XF6|| align=right|14,1|| align=right|2,780|| align=right|0,184|| align=right|7,18|| align=right|4,635||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41947)||2000 XW7|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,158|| align=right|6,47|| align=right|3,723||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41948)||2000 XX7|| align=right|13,5|| align=right|2,610|| align=right|0,154|| align=right|15,28|| align=right|4,215||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41949)||2000 XB8|| align=right|15,0|| align=right|2,201|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|3,265||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41950)||2000 XA9|| align=right|13,9|| align=right|2,615|| align=right|0,179|| align=right|14,93|| align=right|4,228||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41951)||2000 XH10|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,067|| align=right|22,68|| align=right|4,281||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41952)||2000 XA11|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,181|| align=right|16,21|| align=right|5,569||MBA||1. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41953)||2000 XK16|| align=right|13,8|| align=right|3,002|| align=right|0,033|| align=right|9,66|| align=right|5,201||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41954)||2000 XX20|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|6,57|| align=right|3,554||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41955)||2000 XD22|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|7,05|| align=right|4,062||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41956)||2000 XB27|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,089|| align=right|10,30|| align=right|5,436||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41957)||2000 XD27|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,151|| align=right|8,76|| align=right|3,695||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41958)||2000 XK29|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,074|| align=right|14,87|| align=right|4,337||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41959)||2000 XV29|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,178|| align=right|9,47|| align=right|4,258||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41960)||2000 XR30|| align=right|13,9|| align=right|2,962|| align=right|0,130|| align=right|8,37|| align=right|5,097||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41961)||2000 XS32|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,112|| align=right|6,21|| align=right|3,429||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41962)||2000 XG35|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,124|| align=right|15,27|| align=right|4,195||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41963)||2000 XU35|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,132|| align=right|14,91|| align=right|4,505||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41964)||2000 XW36|| align=right|13,7|| align=right|2,708|| align=right|0,070|| align=right|18,08|| align=right|4,456||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41965)||2000 XP37|| align=right|14,1|| align=right|2,705|| align=right|0,255|| align=right|16,25|| align=right|4,449||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41966)||2000 XU37|| align=right|14,1|| align=right|2,610|| align=right|0,092|| align=right|15,56|| align=right|4,217||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41967)||2000 XE39|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|12,33|| align=right|4,167||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41968)||2000 XE53|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,107|| align=right|9,35|| align=right|4,540||MBA||6. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41969)||2000 YX|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,211|| align=right|2,04|| align=right|3,704||MBA||17. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41970)||2000 YZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,130|| align=right|6,06|| align=right|3,827||MBA||18. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41971)||2000 YM6|| align=right|13,5|| align=right|2,797|| align=right|0,084|| align=right|8,32|| align=right|4,678||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41972)||2000 YO8|| align=right|15,6|| align=right|3,032|| align=right|0,223|| align=right|1,49|| align=right|5,278||MBA||17. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41973)||2000 YT11|| align=right|13,6|| align=right|2,691|| align=right|0,053|| align=right|26,88|| align=right|4,413||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41974)||2000 YW11|| align=right|13,8|| align=right|2,690|| align=right|0,236|| align=right|11,96|| align=right|4,411||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41975)||2000 YU12|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,107|| align=right|3,29|| align=right|4,299||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41976)||2000 YA15|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,181|| align=right|4,41|| align=right|3,404||MBA||21. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(41977)||2000 YU15|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|0,54|| align=right|3,850||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41978)||2000 YX15|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,156|| align=right|4,13|| align=right|4,699||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41979)||2000 YK16|| align=right|15,7|| align=right|3,063|| align=right|0,193|| align=right|2,69|| align=right|5,359||MBA||22. december 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41980)||2000 YG18|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|6,51|| align=right|3,668||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41981)||2000 YD21|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,134|| align=right|14,39|| align=right|4,244||MBA||28. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41982)||2000 YE21|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|4,44|| align=right|3,537||MBA||29. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41983)||2000 YL26|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,080|| align=right|14,21|| align=right|4,563||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41984)||2000 YQ26|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,305|| align=right|12,34|| align=right|4,261||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41985)||2000 YY28|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,271|| align=right|7,85|| align=right|3,496||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41986)||2000 YR29|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,482||MBA||29. december 2000||Needville||Needville
|-
|(41987)||2000 YW29|| align=right|13,2|| align=right|2,550|| align=right|0,096|| align=right|15,45|| align=right|4,071||MBA||27. december 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41988)||2000 YX30|| align=right|15,3|| align=right|2,898|| align=right|0,047|| align=right|2,77|| align=right|4,933||MBA||27. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41989)||2000 YX33|| align=right|14,3|| align=right|2,521|| align=right|0,114|| align=right|12,47|| align=right|4,002||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41990)||2000 YG34|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,159|| align=right|16,36|| align=right|4,399||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41991)||2000 YJ34|| align=right|14,0|| align=right|3,074|| align=right|0,150|| align=right|17,54|| align=right|5,390||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41992)||2000 YR35|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|3,75|| align=right|4,248||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41993)||2000 YD38|| align=right|13,7|| align=right|3,393|| align=right|0,041|| align=right|10,03|| align=right|6,250||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41994)||2000 YX38|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,068|| align=right|11,82|| align=right|4,258||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41995)||2000 YF41|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,176|| align=right|3,53|| align=right|4,127||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41996)||2000 YE43|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,204|| align=right|5,83|| align=right|3,567||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41997)||2000 YG45|| align=right|15,0|| align=right|2,922|| align=right|0,042|| align=right|1,13|| align=right|4,993||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41998)||2000 YO45|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,085|| align=right|10,20|| align=right|5,370||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41999)||2000 YX45|| align=right|14,4|| align=right|2,298|| align=right|0,239|| align=right|5,88|| align=right|3,484||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42000)||2000 YT46|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,118|| align=right|10,04|| align=right|4,478||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov